Суперкубок Фарерських островів з футболу 2014 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 березня 2014 року між чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів Вікінгур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на faroesoccer.com 

2014
Фарерські острови